Ки́нгстън () може да се отнася за:
 Кингстън – столицата на Ямайка
 Кингстън – град в Канада, провинция Онтарио
 Кингстън (Ню Йорк) – град в САЩ, щата Ню Йорк
 Кингстън (Тексас) – град в САЩ, щата Тексас
 Кингстън – главен град на о. Норфолк, Австралия

Вижте също 
 „Кингстън Трио“ – музикална група от Пало Алто, щ. Калифорния, САЩ
 Кингстън ъпон Хъл – град в Англия, Обединеното кралство
 Кингстаун () – столицата на Сейнт Винсент и Гренадини